Dieser Artikel behandelt die rumänische  Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1984.

EM-Qualifikation 

|}

Spielergebnisse

EM-Endrunde

Kader

Vorrunde (Gruppe 2) 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 1 und 2 ist die Anzahl der erzielten Tore in allen Gruppenspielen maßgeblich.
|}

Quellen 
 Hardy Grüne: Fußball EM Enzyklopädie. 1960–2008. AGON Sportverlag, Kassel 2004, ISBN 3-89784-241-6.
 FUWO: Jahrgang 1984, Sportverlag Berlin, 
 Kicker-Sportmagazin: Jahrgang 1984, Olympia-Verlag GmbH, 

Rumänien
1984